Pietroasa több romániai település lehet:

 Pietroasa, Argeş megye
 Vasaskőfalva, Bihar megye
 Csegez, Kolozs megye
 Pietroasa, Suceava megye
 Kőfalu, Temes megye
 Pietroasa, Vâlcea megye
 localitatea Pietroasa, Vrancea megye, Boloteşti község
 localitatea Pietroasa, Vrancea megye, Câmpineanca község
 localitatea Pietroasa, Vrancea megye, Tâmboeşti község
 localitatea Pietroasa, Vrancea megye, Vârteşcoiu község

Továbbá:
 Borsa (Borşa) külterülete, Máramaros megye